Iryna Burjačok e Nadežda Kičenok erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Blossom Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Chin-wei e Xu Yifan che hanno battuto in finale Sun Ziyue e Xu Shilin 7–6(7–4), 6–1.

Teste di serie 

  Chan Chin-wei /  Xu Yifan (Campionesse)
  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (primo turno)

  Noppawan Lertcheewakarn /  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale) 
  Rika Fujiwara /  Eri Hozumi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Blossom Cup 2014